Duba je naziv s više značenja:

Zemljopis
Duba- naselje u općini Slivno
 Duba Pelješka, u sastavu općine Trpanj u Hrvatskoj.
 Duba Konavoska, u sastavu općine Konavle u Hrvatskoj.
 Duba Stonska, u sastavu općine Ston u Hrvatskoj.
 Duba, u sastavu općine Slivno u Hrvatskoj.
 Duba (Poljska), grad u Poljskoj.
 Duba (Saudijska Arabija), mjesto u Saudijskoj Arabiji.